Kaxgar oder Kaschgar (auch Kashgar, ursprüngl. Kāš, mit dem zusätzlichen ostiranischen -γar, „-berg“; alter  genannt, altgriechisch möglicherweise ) ist ein Regierungsbezirk in der Autonomen Region Xinjiang der Volksrepublik China. Er hat eine Fläche von 112.058 km² und 4.496.377 Einwohner (Stand: Zensus 2020). Sein ökonomisches, kulturelles und politisches Zentrum ist die gleichnamige Hauptstadt, die kreisfreie Stadt Kaxgar. Historisch gesehen bezeichnet der Begriff ein etwas größeres Gebiet. Die Stadt Kaxgar war auch Hauptstadt der kurzlebigen Islamischen Republik Ostturkestan (1933–1934).

Geschichte 
Bereits in der späten Bronzezeit war die Oase von Kaxgar besiedelt. In dieser Zeit war hier die Aketala-Kultur verbreitete, die insbesondere Beziehungen zur in der Fergana verbreiteten Tschust-Kultur zeigte. In dem ersten nachchristlichen Jahrhundert war Kaxgar Zentrum eines mächtigen Reiches, das große Teile des westlichen Tarim-Beckens sowie wohl auch Gebiete westlich des Pamir-Gebirges beherrschte.

Administrative Gliederung 
Der Regierungsbezirk setzt sich aus einer kreisfreien Stadt, zehn Kreisen und einem Autonomen Kreis zusammen (Stand: Zensus 2010):
 Stadt Kaxgar (喀什市 Kāshí Shì), 555 km², 506.640 Einwohner;
 Kreis Shufu (疏附县 Shūfù Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Tokkuzak (托克扎克镇), 3.483 km², 311.960 Einwohner;
 Kreis Shule (疏勒县 Shūlè Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Shule (疏勒镇), 2.262 km², 312.455 Einwohner;
 Kreis Yengisar (英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Yengisar (英吉沙镇), 3.421 km², 262.067 Einwohner;
 Kreis Poskam (泽普县 Zépǔ Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Zepu (泽普镇), 1.000 km², 206.936 Einwohner;
 Kreis Yarkant (莎车县 Shāchē Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Shache (莎车镇), 9.037 km², 762.385 Einwohner;
 Kreis Kargilik (叶城县 Yèchéng Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Kargilik (喀格勒克镇), 28.929 km², 454.328 Einwohner;
 Kreis Makit (麦盖提县 Màigàití Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Makit (麦盖提镇), 11.023 km², 258.978 Einwohner;
 Kreis Yopurga (岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Yopurga (岳普湖镇), 3.166 km², 147.688 Einwohner;
 Kreis Payzawat (伽师县 Jiāshī Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Barin (巴仁镇), 6.601 km², 381.767 Einwohner;
 Kreis Maralbexi (巴楚县 Bāchǔ Xiàn), Hauptort: Großgemeinde Bachu (巴楚镇), 18.491 km², 336.274 Einwohner;
 Tadschikischer Autonomer Kreis Taschkorgan (塔什库尔干塔吉克自治县 Tǎshíkù'ěrgān), Hauptort: Großgemeinde Taschkorgan (塔什库尔干镇), 24.089 km², 37.843 Einwohner.

Ethnische Gliederung der Bevölkerung des Regierungsbezirks Kaxgar (2000) 
Laut Zensus des Jahres 2000 hatte der Regierungsbezirk 3.405.713 Einwohner (Bevölkerungsdichte: 24,34 Einwohner/km²).

Klimatabelle 

Das Klima von Kaxgar ist sehr kontinental geprägt mit sehr heißen Sommern und kalten Wintern.

Weblinks 
 Kashgar. In: Encyclopædia Iranica.

Einzelnachweise 

Ort in Xinjiang
Regierungsbezirk oder Bund (China)